Janty (en ruso: Ханты) puede referirse a: 
Janty-Mansi, distrito autónomo de Rusia. 
Idioma janty.
Janty, etnia de Rusia. 
Océano Janty, océano prehistórico.